Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz został rozegrany 2 lutego. Zawody odbyły się na trasie Corviglia na stokach Piz Nair. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Hedy Schlunegger ze Szwajcarii, srebro wywalczyła Austriaczka Trude Beiser, a brąz zdobyła jej rodaczka - Resi Hammerer. Zjazd jako osobna konkurencja pojawi się w programie olimpijskim po raz pierwszy w historii. Wyniki były także przeliczane na punkty do kombinacji.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948